Лагуно́ва — фамилия.

Известные носители:
 Лагунова, Галина Николаевна (род. 1954) — депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии VII созыва.
 Лагунова, Ирина Викторовна (род. 1979) — российская футболистка.
 Лагунова, Мария Ивановна (1921—1995) — советский танкист, женщина механик-водитель танка.
 Лагунова, Тамара Алексеевна (род. 1944) — советская оперная певица.

См. также 
 Лагунов